Dominik Ascherbauer (* 21. August 1989 in Linz) ist ein ehemaliger österreichischer Handballspieler.

Karriere 
Der 1,92 Meter große und 86 Kilogramm schwere Außenspieler stand beim HC Linz AG unter Vertrag. Für den HC Linz nahm er in der Saison 2010/11 am EHF Challenge Cup teil. 2021 beendete Ascherbauer seine Karriere.

Für die österreichische Nationalmannschaft erzielte er in 6 Länderspielen 14 Tore. Zum ersten Mal lief er im Januar 2013 beim Yellow Cup in der Schweiz gegen Belarus auf.

Sonstiges 
Sein Vater Andreas Ascherbauer war ebenfalls Handballnationalspieler und erzielte in 117 Spielen 293 Tore für die österreichische Nationalmannschaft.

HLA-Bilanz

Weblinks

Einzelnachweise 

Handballspieler (HC Linz AG)
Handball-Außenspieler
Österreicher
Geboren 1989
Mann